Iowa Stars ist der Name folgender Eishockeyteams:

 Iowa Stars, spielte 2005 bis 2008 in der American Hockey League
 Iowa Stars (CHL), spielte 1969 bis 1970 in der Central Hockey League